Чемпионат Европы по шахматам 2012 года проходил в Пловдиве (Болгария) с 19 марта по 1 апреля по швейцарской системе в 11 туров.

 Призовой фонд: 100 000 евро. 1-е место: 14 тысяч.
 Первые 23 игрока квалифицируются на следующий кубок мира.
 Главные судья: международный арбитр Здравко Недев (Болгария)
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд начиная с первого хода.
 Предложение ничьи до 40 хода запрещено.

Расписание

Участники 
 с рейтингом не менее 2700
 рейтинги даны на март 2012 года

Финальное положение 
 Указаны первые 14 мест

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте chess-results.com

2012 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Март 2012 года
Апрель 2012 года
Спорт в Болгарии в 2012 году
Шахматы
Шахматы в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии